Томар — раджпутський рід

Томар — село, Аксуатський район, Абайська область
 Томар — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Томар — місто та муніципалітет, округ Сантарен